It's So Easy (Guns N' Roses), een nummer uit 1987 van de Amerikaanse hardrockband Guns N' Roses, van het album Appetite for Destruction
 It's So Easy (Buddy Holly and The Crickets), een nummer uit 1958 van de Amerikaanse rock & roll band The Crickets en de zanger Buddy Holly, later onder anderen gecoverd door Linda Ronstadt
 It's So Easy (Andy Williams), een nummer uit 1970 van de Amerikaanse zanger Andy Williams